

Geografia
 Colman – comune degli Stati Uniti d'America, situato in Dakota del Sud

Onomastica

 Colmán – variante irlandese del nome proprio di persona italiano maschile Colmano

Persone
 Arecio Colmán – ex calciatore paraguaiano
 Booth Colman – attore statunitense
 Chanan Colman – cestista danese
 Cristian Colmán – calciatore paraguaiano
 Daniel Colman – giocatore di poker statunitense
 Eddie Colman – calciatore inglese
 Evaristo Isasi Colmán – ex calciatore paraguaiano
 George Colman il Giovane – drammaturgo e scrittore inglese
 George Colman il Vecchio – drammaturgo e saggista inglese
 Gustavo Colman – calciatore argentino
 Iván Colman – calciatore argentino
 Josué Colmán – calciatore paraguaiano
 Juan Carlos Colman – calciatore argentino
 Olivia Colman – attrice britannica
 Rodrigo Bentancur Colmán – calciatore uruguaiano
 Ronald Colman – attore britannico
 Timothy Colman – imprenditore e velista britannico

Altro
 Colman's – produttore britannico di senape e di varie altre salse